La Coppa del Mondo di hockey indoor (in inglese FIH Indoor Hockey World Cup) è una competizione europea per nazioni di hockey su prato indoor organizzata dalla International Hockey Federation (FIH). La prima edizione si è giocata nel 2003 (sia quello maschile che quello femminile).

La Germania è la nazionale più vincente in assoluto, avendo vinto 3 edizioni (su 5) in campo maschile e 3 (su 5) in campo femminile.

Albo d'oro

Torneo maschile

Torneo femminile

Medagliere

Torneo maschile

Torneo femminile

Partecipazioni

Torneo maschile

Torneo femminile

Note

Collegamenti esterni 

  Sito ufficiale FIH

Competizioni di hockey su prato